Anton Maria Borromeo (1667-1738), vescovo di Capodistria
 Anton Maria Borromeo (1724-1813), letterato